Григорий Головченко:
 Головченко, Григорий Дмитриевич (1913—1985) — комбайнер МТС имени Петровского, Герой Социалистического Труда.
 Головченко, Григорий Иванович (1905—1994) — советский украинский железнодорожник, начальник Львовского (1949—1959) и Южной железной дороги.